Būdbaliai ist eine litauische Ortsbezeichnung:
 Būdbaliai (Marijampolė), Dorf im Bezirk Marijampolė, Litauen
 Būdbaliai, litauischer Name des Dorfes Budballen, 1938 bis 1946 Moorbude, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Mischkino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland